Nelson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Nelson House (Alabama), ID-Nr. 88002814
 Nelson House (Arkansas), ID-Nr. 96001135
 Nelson House (Louisiana), ID-Nr. 80001727
 Nelson House (Washington), ID-Nr. 84000101